200 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 31 lipca. Finał rozegrano 1 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 26 (27 zgłoszonych) zawodniczek z 21 państw.

Złoty medal zdobyła Liu Zige reprezentująca Chiny. Drugie miejsce zajęła Hiszpanka Mireia Belmonte, a brązowy medal przypadł Katince Hosszú z Węgier.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013